Лёвенвольде () — фамилия. Известные носители:

 Лёвенвольде, Герхард Иоганн (? — 1721) — российский пленипотенциарий в Лифляндии и Эстляндии (с 1710).
 
 Лёвенвольде, Рейнгольд Густав (1693—1758) — граф, государственный деятель, обер-гофмаршал.

См. также 
 Лёвенвольде — графские и баронские роды